Осиківська сільська рада — Донецька область, Старобешівський район
 Осиківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Бердичівський район